bł. Amadeusz z Portugalii (1420–1482) – portugalski franciszkanin
 bł. Amadeusz IX Sabaudzki (1435–1472) – książę Sabaudii i Piemontu